Милан Павловић може имати више значења:
 Милан Павловић (глумац), глумац
 Милан В. Павловић (инжењер), инжењер и предузетник
 Милан Павловић (професор), професор Техничког факултета Михајло Пупин
 Милан Павловић (генерал-потпуковник), генерал-потпуковник ЈНА
 Милан Павловић (генерал-мајор), генерал-мајор ЈНА
 Милан Павловић (новинар), новинар
 Милан Павловић (илустратор), илустратор
 Милан Павловић (фудбалер), фудбалер Жељезничара и Југославије до 20 година